Wisp bezeichnet:
 Wisp (Musiker), Pseudonym des US-amerikanischen IDM-Musikers Reid Dunn
 Wisp Ski Resort, Skigebiet in West-Maryland, Vereinigte Staaten
 Wireless Internet Service Provider, Anbieter drahtloser Internet-Zugänge